French Open 2020 – ostatni, trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 27 września–11 października, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 119. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 38 milionów euro.

W 2019 roku zakończyła się budowa rozsuwanego dachu nad Court Philippe Chatrier, a zawody w 2020 roku były pierwszymi, podczas których został on wykorzystany.

Z powodu pandemii COVID-19 French Open został przeniesiony z przełomu maja i czerwca na późniejszy termin. W ten sposób został rozegrany jako trzeci i ostatni, a nie tradycyjnie jako drugi turniej Wielkiego Szlema w sezonie. W trakcie jednego dnia zawodów widownia nie mogła być większa niż 1 tys. widzów. Zawodnicy i obsługa podlegali testom na obecność koronawirusa. Obowiązywały uzgodnione z władzami wytyczne zgodne z protokołami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, w tym przepisami dotyczącymi dystansu społecznego. Podobnie jak w Nowym Jorku, również i tym razem zrezygnowano z organizacji zawodów gry mieszanej i turniejów legend.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był dwunastokrotny zwycięzca turnieju, Rafael Nadal. Ashleigh Barty, zdobywczyni trofeum w grze pojedynczej kobiet sprzed roku, wycofała się ze startu w zawodach.

W grze pojedynczej mężczyzn Rafael Nadal po raz trzynasty zdobył trofeum, pokonując w finale 6:0, 6:2, 7:5 Novaka Đokovicia. W grze pojedynczej kobiet Iga Świątek triumfowała nad Sofią Kenin, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:4, 6:1. W deblu mężczyzn tytuł obronili Kevin Krawietz i Andreas Mies, którzy triumfowali w finale 6:3, 7:5 nad parą Mate Pavić–Bruno Soares. W grze podwójnej kobiet po raz drugi z rzędu zwyciężyły Tímea Babos i Kristina Mladenovic, które w finale pokonały Alexę Guarachi i Desirae Krawczyk 6:4, 7:5.

Dominic Stephan Stricker zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Leandrem Riedim 6:2, 6:4. W rozrywkach dziewcząt Elsa Jacquemot pokonała Alinę Czarajewą wynikiem 4:6, 6:4, 6:2. Flavio Cobolli i Dominic Stephan Stricker wygrali 6:2, 6:4 z Brunem Oliveirą i Natanem Rodriguesem w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Eleonora Alvisi i Lisa Pigato pokonały Mariję Bondarienko i Dianę Sznajdier 7:6(3), 6:4.

Alfie Hewett poprzez pokonanie Joachima Gérarda 6:4, 4:6, 6:3 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Yui Kamiji zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Momoko Ohtani 6:2, 6:1. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Andrew Lapthorne’a wynikiem 6:2, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Gustava Fernándeza i Shingo Kuniedę 7:6(4), 1:6, 10–3. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 7:6(2), 3:6, 10–8 odniesionej nad Yui Kamiji i Jordanne Whiley. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Sam Schröder wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Andrew Lapthorne’a wynikiem 4:6, 7:5, 10–8.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2020.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Przypisy

Bibliografia 
 
 

French Open 2020